Калварийский район () — административно-территориальная единица в составе Литовской ССР, существовавшая в 1950—1962 годах. Центр — город Калвария.

Калварийский район был образован в составе Каунасской области Литовской ССР 20 июня 1950 года. В его состав вошли 37 сельсоветов Калварийского уезда.

28 мая 1953 года в связи с ликвидацией Каунасской области Калварийский район перешёл в прямое подчинение Литовской ССР.

7 декабря 1959 года к Калварийскому району были присоединены 3 сельсовета упразднённого Кибартского района.

8 декабря 1962 года Калварийский район был упразднён, а его территория разделена между Капсукским и Вилкавишкским районами.

Ссылки 
Kalvarijos rajonas. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 2 (Grūdas-Marvelės). — Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986.

Упразднённые районы Литвы